Mavrodaphne bezeichnet sowohl

 eine autochthone griechische, rote Rebsorte Mavrodaphne (Rebsorte)
 einen vor allem aus Trauben dieser Rebe gekelterten roten, leicht gespriteten Süßwein Mavrodaphne (Wein)